A kémiai elemek listája a kémiai elemek nevét, rendszámát, vegyjelét, atomtömegét és halmazállapotát (szobahőmérsékleten) mutatja.

Jelmagyarázat 
 R: rendszám
 V: vegyjel
 Olvadásp.: olvadáspont
 Forrásp.: forráspont
 Olv. hő: olvadáshő
 Párolg. hő: párolgáshő
 Hőv.: hőmérséklet-vezetési tényező
 E.v.: elektromos vezetőképesség
 E.n.: elektronegativitás

Megjegyzés: Az olvadás- és forráspont adatok kelvinben értendőek!

Elemek listája

Lásd még 
 Kémiai elemek felfedezési dátum szerinti listája
 Kémiai elemek nevének etimológiája
 Transzurán elemek
 periódusos rendszer

Források 

Kémiai listák
Kémiai elemek